Борис Резников: Резников, Борис Аронович (1922—1988) — советский хоровой дирижёр.
 Резников, Борис Наумович (1923—2003) — советский учёный, специалист по тракторам и сельхозмашинам.
 Резников, Борис (Исидор) Рафаилович (1925—1989) — русский поэт и переводчик.